1977 год в театре

События

Постановки 
 Премьера балета Джона Ноймайера «Четвёртая симфония Густава Малера», Королевский балет, Лондон.
 23 марта — премьера спектакля «Царская охота», по пьесе Леонида Зорина в Театре Моссовета. Режиссёр — Роман Виктюк.

Деятели театра

Родились 
 4 февраля, Волгоградская область — Роман Кириллов, российский актёр театра и кино.
6 марта, Москва — Сергей Бурунов, российский актёр театра и кино.
9 июня, Архангельск — Елена Панова, российская актриса театра и кино.
16 июня, Ленинград — Юрий Тарасов, российский актёр театра и кино.
2 августа, Москва — Денис Никифоров, российский актёр театра и кино.  
 22 августа — Оксана Дмитриева, украинская актриса и художница, главный режиссёр Харьковского театра кукол.
 9 октября, Москва — Егор Бероев, российский актёр театра и кино.
 14 октября, Кимры — Ксения Лаврова-Глинка, российская актриса театра и кино.
1 декабря, Псков — Илья Соколовский, российский актёр театра и кино.

Скончались 
 23 марта — Рози Баршони, венгерская актриса театра и кино, примадонна оперетты.
 5 апреля, Москва — Юрий Завадский, актёр и педагог, главный режиссёр Театра им. Моссовета.
 23 апреля, Львов — Борис Чинкин, актёр театра и кино, народный артист Украинской ССР (1973).
 26 июня, Москва — Сергей Лемешев, оперный певец, режиссёр и педагог, солист Большого театра, народный артист СССР (1950).
 3 июля, Москва — Александр Волков, русский писатель и драматург, автор пьес для детского театра.
 24 августа, Ленинград — Елизавета Уварова, актриса и педагог, артистка Ленинградского театра комедии.
 18 октября, Москва — Евгений Велихов, актёр и режиссёр Малого театра, лауреат Сталинской премии (1951), народный артист РСФСР (1969).
 19 ноября — Нина Осипян, актриса, народная артистка Азербайджанской ССР.
 26 ноября, Москва — Алексей Грибов, актёр театра и кино, артист МХАТа, народный артист СССР (1948), Герой Социалистического Труда.

Примечания

Ссылки